Hu puede referirse a:

 Hu, concepto de la mitología egipcia.
 Hu o Dióspolis Parva; localidad egipcia a orillas del Nilo que en la antigüedad fue la capital del nomo VII del Alto Egipto.
Hu, un tipo de vasija china.
 La romanización del carácter japonés ふ.

O a las siguientes personas:

 Hsen Hsu Hu (1894-1968), botánico, pteridólogo y algólogo chino, cuya abreviatura en taxonomía es Hu.
 Hu Jintao (n. 1942), estadista chino.
 Hu Yaobang (1915-1989), político y líder chino.

También, hu puede hacer referencia a:

 El código ISO 639-1 para el idioma húngaro.
 .hu, el dominio de nivel superior geográfico para Hungría.

Además, las siglas HU pueden referirse a:

 El código ISO 3166-1 de Hungría.
 El Hospital Universitario (Universidad de São Paulo).
Música:
 Puede referirse a Hollywood Undead
The Hu, banda mongola de hunnu rock.

Enlaces externos 

Siglas